Bollden ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Bolldén (1966–2012), schwedischer Tischtennisspieler
 Sten-Olof Bolldén (1914–1940), schwedischer Schwimmer